Angel’s Egg — альбом группы прогрессивного рока Gong, записанный и изданный в 1973 году. В первом издании альбома в названии отсутствует апостроф.

Характеристика 
Это второй альбом трилогии Gong Radio Gnome Invisible, он вышел вслед за Flying Teapot и предшествовал You. Трилогия составляет центральную часть мифологии Gong. Оригинальная версия альбома содержала буклет с подробным объяснением мифологии, включая тексты, терминологический справочник, биографии персонажей истории и членов группы.

«Весьма причудливый, состоящий из множества кратких композиций, альбом чуть-чуть менее космический, чем Flying Teapot, с незначительным объемом психоделических текстов и высоким уровнем технического мастерства».

Признание 
Альбом занимает 12 место в рейтинге лучших альбомов Кентерберийской сцены сайта Progarchives (по состоянию на апрель 2013 года).

Список композиций 
Написание как на обложке первого издания.

Сторона один (Yin / Сторона Богини)
 «Other Side of the Sky» (Тим Блейк, Дэвид Аллен) — 7:38
 «Sold to the Highest Buddha» (Майк Хоулетт, Дэвид Аллен) — 3:10
 «Castle in the Clouds» (Стив Хилледж) — 1:13
 «Prostitute Poem» (Джилли Смит, Стив Хилледж) — 6:05
 «Givin My Luv to You» (Дэвид Аллен) — 0:42
 «Selene» (Дэвид Аллен) — 3:42

Сторона два (Yang / Сторона Богов радости / Сторона Маскуланг)
  «Flute Salad» (Дидье Малерб) — 2:46
 «Oily Way» (Дэвид Аллен, Дидье Малерб) — 3:01
 «Outer Temple» (Тим Блейк, Стив Хилледж) — 1:09
 «Inner Temple» (Дэвид Аллен, Дидье Малерб) — 3:21
 «Percolations» (Пьер Мерлен) — 0:40
 «Love is How Y Make It» (Пьер Мерлен, Дэвид Аллен) — 3:25
 «I Niver Glid Before» (Стив Хилледж) — 5:37
 «Eat That Phone Book Coda» (Дидье Малерб) — 3:10

Бонус-трек на CD
  «Ooby-Scooby Doomsday or The D-day DJ’s Got the D.D.T. Blues» (Дэвид Аллен) — 5:09

Музыканты 
Примечание: На обложке альбома указаны псевдонимы и абсурдные названия инструментов, придуманные Дэвидом Алленом. Реальные имена музыкантов указаны в скобках.

 Bloomdido Bad De Grass (Дилье Малерб) — тено/соп сакс, floot, bi-focal вокал
 Shakti Yoni (Джилли Смит) — космический шепот, loin cackle
 T. Being esq. (Майк Хоулетт) — basso profundo
 Sub. Capt. Hillage (Стив Хилледж) — lewd гитара
 Hi T. Moonweed (the favorite) (Тим Блейк) — Cynthia «size a», lady voce
 Pierre de Strasbourg (Пьер Мерлен) — bread & batteur барабаны, vibes, маримба
 Mireille de Strasbourg (Мирей Бауер) — колокольчики
 Dingo Virgin (Дэвид Аллен) — local вокал, aluminium croon, глиссандо-гитара

Примечания

Ссылки 
 https://www.webcitation.org/6Fm6S9vew?url=http://www.allrovi.com/music/album/angels-egg-radio-gnome-invisible-vol-2-mw0000184905
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4630

Альбомы Gong